

Топоніми 
Кавакамі (Наґано)
Кавакамі (Нара)
Повіт Кавакамі (Хоккайдо)